Mobilisierung steht für:

 die Mobilmachung von Truppen
 Maßnahmen zur Förderung der Bewegungsfähigkeit in der Pflege, siehe Mobilisation
 Potentialausschöpfung bei der Holzernte, siehe Holzmobilisierung
 Mobilisierung (Schwermetall), die Freisetzung von Schwermetallen aus Böden und Sedimenten
 Mobilisierung (Informationstechnik), Trend zur verstärkten Entwicklung und Nutzung von Mobilgeräten

Siehe auch: